Vitré kan vara en kommun i Frankrike:

Vitré, Ille-et-Vilaine, i departementet Ille-et-Vilaine
Vitré, Deux-Sèvres, i departementet Deux-Sèvres